Miejscowości w Polsce:
 Żeleźnikowa Mała
 Żeleźnikowa Wielka